Сэр Брайан Джордж Кейт Аллейн (; 28 апреля 1943, Розо, Доминика, Вест-Индия) — доминикский , политический и государственный деятель, , министр иностранных дел Доминики (1990—1995), генеральный прокурор, министр внутренних дел (c 1980), министр юстиции (с 1985), , главный (генеральный) судья Восточно-карибского верховного суда, генеральный прокурор Наветренных островов. Рыцарь-бакалавр.

Биография 
Родился в семье бывшего генерального прокурора Наветренных островов и генерального прокурора Гренады, убитого в 1974 году.

Изучал право в юридической школе Гибсона и Велдона и в Лондонской Линкольнс-Инн, в ноябре 1966 года стал барристером. В январе 1967 года принят в коллегию адвокатов Содружества Наций. Судья Б. Аллейн отличался своим неустанным служением стране и региону, своим собратьям и Закону. Его порядочность, приверженность и забота о справедливости принесли ему раннюю репутацию «адвоката бедных».

Занимался политикой. Проработал 16 лет в парламенте Доминики. После парламентских выборов 1995 года Б. Аллейн занимал пост лидера оппозиции. Был сенатором, генеральным прокурором и министром юстиции, министром внутренних дел и министром иностранных дел. Во время отсутствия тогдашнего премьер-министра Юджинии Чарлз, Б. Аллейн исполнял обязанности премьер-министра Доминики.

С 1996 года — главный (генеральный) судья Восточно-карибского верховного суда, позже — генеральный прокурор Наветренных островов. В качестве главного судьи был верховным судебным исполнителем в судах Ангильи, Антигуа и Барбуды, Британских Виргинских островов, Доминики, Гренады, Монтсеррата, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии и Сент-Винсента и Гренадин.

Занимал должности вице-президента и секретаря Коллегии адвокатов Доминики, директора и вице-президента Организации ассоциаций юристов стран Карибского бассейна, директора Карибской компании по правам человека и юридической помощи.

Ныне — главный судья апелляционного суда Доминики.

Награды 
 За дипломатические успехи Китайская Республика в 1990 году наградила его Орденом Бриллиантовой звезды.
 В июле 2007 года за выдающиеся заслуги был посвящён в рыцари-бакалавры.

Ссылки 
 Ustice sir Brian George Keith Alleyne

Юристы Доминики
Министры иностранных дел Доминики
Министры внутренних дел Доминики
Министры юстиции Доминики
Министры Доминики
Члены Палаты собрания Доминики
Судьи Доминики
Генеральные судьи
Рыцари-бакалавры
Генеральные прокуроры Доминики